Francesc Camps i Comellas, compositor de sardanes.
 Francesc Camps i Ortiz, ex-president de la Generalitat Valenciana.
 Francesc Camps i Mercadal, folklorista menorquí (1852-1929).